La competició individual masculina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. La competició es realitzà al Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron de Barcelona sobre terra batuda.

Hi participaren 64 tennistes de 35 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Jim Courier 
  Stefan Edberg 
  Pete Sampras 
  Goran Ivanišević 
  Boris Becker 
  Michael Chang 
  Guy Forget 
  Michael Stich 

  Wayne Ferreira 
  Thomas Muster 
  Sergi Bruguera 
  Emilio Sánchez 
  Andrei Txerkàssov 
  Amos Mansdorf 
  Jakob Hlasek 
  Jordi Arrese

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí a Barcelona 1992  a ITF 
 Quadre individual masculí a Barcelona 1992  a sports-reference 

Masculi Individual